LV, Lv ou lv pode ser:
LV
 Las Vegas, uma cidade dos Estados Unidos
 Lagoa Vermelha, uma cidade brasileira do estado Rio Grande do Sul
 LV, um álbum do supergrupo Chickenfoot
Lv
 Livermório, um elemento químico sintético
lv
 Língua letã (código ISO 639)
 .lv, domínio de topo Internet para a Letónia

Desambiguação